Manon Lescaut – bohaterka powieści Historia kawalera des Grieux i Manon Lescaut oraz szeregu innych utworów
 Historia kawalera des Grieux i Manon Lescaut (Manon Lescaut) – powieść Antoine'a Prévosta z 1731 r.
 Manon Lescaut – opera Giacoma Pucciniego z 1893 r.
 Manon Lescaut – opera Daniela Aubera z 1856 r.
 Manon Lescaut – balet z 1830 r.
 Manon Lescaut – film z 1926 r.
 Manon Lescaut – film z 1940 r.

Zobacz też 
 Manon (ujednoznacznienie)